

Persone
 Alessandro Martucci (1530-1598) – pittore italiano
 Alfonso Martucci (1933-2008) – avvocato e politico italiano
 Gianni Martucci, noto anche con lo pseudonimo di John Martucci (1946) – regista e sceneggiatore italiano
 Giuseppe Martucci (1856-1909) – compositore, pianista e direttore d'orchestra italiano
 Guglielmo Martucci (1909-1948) – scrittore italiano
 Maurizio Martucci (1973) – giornalista e scrittore italiano
 Mario Martucci (1892-1933) – generale e aviatore italiano
 Raffaele Martucci (1969) – maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, medaglia d'oro al valor civile
 Tony Martucci (1927) – conduttore televisivo e compositore italiano

Altro
 Casa Editrice Martucci – azienda italiana
 Conservatorio Giuseppe Martucci – conservatorio con sede a Salerno